
Molekulska formula -{C19H18N2}- se može odnositi na:

 -{CY-208243}-
 Metilbenzilpiperazin

en:C12H18N2